Brunke ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Brunke (1912–2013), deutscher Bischof
 Adam Brunke (* 1986), kanadischer Koleopterologe
 Ernst-Joachim Brunke (1946–1995), deutscher Chemiker
 Hans Brunke (1904–1985), deutscher Fußballspieler
 Karl Brunke (Mörder) (1887–1906), deutscher Banklehrling und Mädchenmörder
 Karl Brunke (1892–1961), deutscher Polizeibeamter
 Thaddäus Brunke (1903–1942), deutscher Franziskaner und Priester, Märtyrer
 Timo Brunke (* 1972), deutscher Dichter und Bühnenpoet

Siehe auch:
 Brunk
 Bruncke
 Bruhnke